22. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2016 odbyły się w dniu 5 lutego 2016 roku w szwajcarskim Sankt Moritz. Zawody były jednocześnie wliczane do Pucharu Świata. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i kobiet.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 
 Wyniki - kobiety
 Wyniki - mężczyźni

2016 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
2016 w Szwajcarii
Sport w Szwajcarii